De metro van Guangzhou (Vereenvoudigd Chinees: 广州地铁, Traditioneel Chinees: 廣州地鐵, Hanyu pinyin: Guǎng Zhōu Dìtiě) is een openbaarvervoernetwerk in Guangzhou, China. Het netwerk werd geopend in 1997. Het netwerk bestond in 2022 uit zestien lijnen.

Over heel 2019 vervoerde het metronetwerk 3,3 miljard passagiers. In 2018 was het gemiddeld aantal dagelijkse metrogebruikers 8,2 miljoen personen.  Op 6 juni 2019 was de voorlopige piekdag (stand 01/2020) met 10,62 miljoen metropassagiers op een dag.

Lijnen

Galerij

Zie ook
 Lijst van metrosteden

Bouwwerk in Guangzhou
Guangzhou
Guangzhou